Дечја песма евровизије 2010. одржана је у Минску, главном граду Белорусије. Учествовали су такмичари из 14 држава. Молдавија је представила по први пут, Летонски јавни сервис -{LTV}-, Литвански -{LRT}- и Шведски -{SVT}- поново су се вратили на такмичење.

Минск Арена је једна од најмодернијих арена у Европи и стога је сјајно место да буде домаћин за 8. издање Дечје Евровизије 20. које се одржало 20. новембра у 20:15 по средњоевропском времену. Белоруски јавни емитер -{BTRC}- приредио спектакуларан шоу, где је победу однео представник Јерменије Владимир Арзумањан са песмом Mama.

Финале

Гласање

Спољашње везе 

2010 Дечја песма Евровизије
Музички фестивали 2010.